Mo landsfiskalsdistrikt var namnet på två landsfiskalsdistrikt i Sverige:
Mo landsfiskalsdistrikt, Gävleborgs län
Mo landsfiskalsdistrikt, Jönköpings län